Brzozowscy herbu Belina – polski ród szlachecki
 Brzozowscy herbu Gozdawa – polski ród szlachecki
 Brzozowscy herbu Korab – polski ród szlachecki
 Brzozowscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Brzozowscy herbu Pomian – polski ród szlachecki
 Brzozowscy herbu Starża – polski ród szlachecki